Bolero se poate referi la:

 Balet și dans
 bolero – dans spaniol de origine maură;
 Bolero – balet, muzica de Maurice Ravel, libretul Ida Rubinstein, coregrafia Bronislava Nijinska;

 Muzică
 1833 Bolero – piesă muzicală de Frédéric Chopin;
 1928 Bolero – o lucrare orchestrală de Maurice Ravel, inițial concepută ca muzică de balet;
 1952 Bolero – operă comică de Otto Schneidereit, muzica de Eberhardt Schmidt;
 Bolero – un gen de muzică cubaneză;
 Bolero – o melodie pop din anii '80 interpretată de cântăreața germană Fancy;
 Bolero – o melodie compusă și interpretată de cântărețul italian Claudio Baglioni;

 Cinema
 1942 Boléro – film francez, regia Jean Boyer;
 1973 The Bolero – film scurt american nominalizat la Oscar;
 1984 Bolero – film american, regia John Derek;
 1985 Bolero – film vest-german, regia Rüdiger Nüchtern;

 Vestimentație
 Bolero – este o formă de jachetă scurtă sau vestă descheiată (fără nasturi);
 Bolero – pălărie spaniolă rigidă, rotundă, cu borul întors

 Diverse
 Bolero Records – o casă de discuri;
 Bolero – un album de Mr. Children;
 Bolero (revistă) – o revistă care apare în România;